ridderorden die naar Sint-Karel (Saint-Charles, San-Carlos) zijn genoemd:
 De Orde van Sint-Karel, een damesorde in Mexico.
 De Orde van Sint-Karel, een orde van verdienste in Monaco.